

Aymon ou Aimon
Na versão francesa diz-se que Aymon ou Aimon é uma palavra de origem germânica vinda de -haim  «casa» ou «foyer». Os respectivos femininos são Aymone e Aimone. 
Não se conhecendo o equivalente português, há verbetes com os dois termos.

Em Aymon
 Aymon I de Genebra, II e III,
 Aymon I de Faucigny

Em Aimon
 Aimon de Saboia

Desambiguação